Geulumpang Bungkok (Baktiya), een plaats in Indonesië
Geulumpang Bungkok (Samalanga), een plaats in Indonesië